Dit is een lijst van planetoïden 109701-109800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109701 - || 2001 RY40 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109702 - || 2001 RK41 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109703 - || 2001 RX41 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109704 - || 2001 RJ42 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109705 - || 2001 RE43 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109706 - || 2001 RU43 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109707 - || 2001 RK44 || 12 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109708 - || 2001 RL44 || 12 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109709 - || 2001 RG45 || 12 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109710 - || 2001 RN45 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109711 - || 2001 RQ45 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (109712) Giger || 2001 RH46 || 12 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109713 - || 2001 RZ47 || 15 september 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 109714 - || 2001 RL48 || 11 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109715 - || 2001 RO48 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109716 - || 2001 RM49 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109717 - || 2001 RT50 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109718 - || 2001 RB53 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109719 - || 2001 RG53 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109720 - || 2001 RR53 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109721 - || 2001 RE54 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109722 - || 2001 RL55 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109723 - || 2001 RR55 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109724 - || 2001 RS55 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109725 - || 2001 RG56 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109726 - || 2001 RY56 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109727 - || 2001 RD58 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109728 - || 2001 RF58 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109729 - || 2001 RP58 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109730 - || 2001 RC59 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109731 - || 2001 RD59 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109732 - || 2001 RU59 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109733 - || 2001 RZ60 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109734 - || 2001 RM61 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109735 - || 2001 RZ61 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109736 - || 2001 RV62 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109737 - || 2001 RX62 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109738 - || 2001 RS63 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109739 - || 2001 RU63 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109740 - || 2001 RY63 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109741 - || 2001 RA64 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109742 - || 2001 RM64 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109743 - || 2001 RV65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109744 - || 2001 RV66 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109745 - || 2001 RJ67 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109746 - || 2001 RT67 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109747 - || 2001 RH68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109748 - || 2001 RJ68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109749 - || 2001 RO68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109750 - || 2001 RP68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109751 - || 2001 RR68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109752 - || 2001 RV68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109753 - || 2001 RV69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109754 - || 2001 RM70 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109755 - || 2001 RL71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109756 - || 2001 RQ71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109757 - || 2001 RV71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109758 - || 2001 RW71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109759 - || 2001 RJ72 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109760 - || 2001 RO74 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109761 - || 2001 RG75 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109762 - || 2001 RG76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109763 - || 2001 RV76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109764 - || 2001 RE77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109765 - || 2001 RT77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109766 - || 2001 RU77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109767 - || 2001 RH78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109768 - || 2001 RJ78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109769 - || 2001 RU78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109770 - || 2001 RC79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109771 - || 2001 RE79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109772 - || 2001 RJ79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109773 - || 2001 RV79 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109774 - || 2001 RG80 || 12 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109775 - || 2001 RO80 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109776 - || 2001 RB81 || 13 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109777 - || 2001 RY81 || 14 september 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 109778 - || 2001 RM83 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109779 - || 2001 RB84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109780 - || 2001 RF84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109781 - || 2001 RK84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109782 - || 2001 RN86 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109783 - || 2001 RZ86 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109784 - || 2001 RV87 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109785 - || 2001 RY87 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109786 - || 2001 RB89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109787 - || 2001 RO89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109788 - || 2001 RT89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109789 - || 2001 RX89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109790 - || 2001 RY90 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109791 - || 2001 RL91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109792 - || 2001 RN91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109793 - || 2001 RK92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109794 - || 2001 RL92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109795 - || 2001 RM92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109796 - || 2001 RX92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109797 - || 2001 RY92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109798 - || 2001 RZ92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109799 - || 2001 RP93 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109800 - || 2001 RC94 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten